Лучшие синглы США 2008 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2008 год.

 Сингл «Low» в исполнении Flo Rida с участием T-Pain пробыл 10 недель на первом месте Billboard Hot 100. Также эта песня является рекордсменом цифровых продаж за всю историю с более чем 4 000 000 в активе. Другие топ-места: #1 Hot Pop Songs, #1 Hot Digital Songs, #2 Hot Master Ringtones, #2 Hot Radio Songs.
 Синглы «Whatever You Like» (T.I.) и «I Kissed a Girl» (Кэти Перри) пробыли на первом месте по 7 недель.

Список 2008 года

Примечания

См. также 
 Список синглов №1 в США в 2008 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2008 году
 Список R&B альбомов №1 в США в 2008 году
 Список альбомов № 1 в США в 2008 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2008 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2008 года (Великобритания)
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 2008 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2008 год в музыке США